Марья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ле-Шейлар. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07150.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 692 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 456 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 348 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 348 активных работали 325 человек (179 мужчин и 146 женщин), безработных было 23 (10 мужчин и 13 женщин). Среди 108 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен XII века в романско-готическом стиле, была восстановлена в 1962 году
 Церковь Пон-де-Фромантьер, построена в 1853 году
 Мост Гарнье 1-й пол. XVIII века
 Печь для выпечки хлеба Жирандоль
 Деревянный мост Пон-де-Фромантьер, построен в 2005 году, длина 25 м

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш